Jiří Válek (1923-2005), compositeur tchèque. 
 Vladimír Válek (né en 1935), chef d'orchestre tchèque.